Dolgi (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:
 Dolgi (Insel), Insel in der Petschorasee

Ländliche Siedlungen und Weiler:
 Dolgi (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Dolgi (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Dolgi (Jamal-Nenzen), ehemalige Siedlung im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen
 Dolgi (Kursk, Bolschesoldatski), in der Oblast Kursk, Bolschesoldatski rajon
 Dolgi (Kursk, Dmitrijewski), in der Oblast Kursk, Dmitrijewski rajon
 Dolgi (Fatesch), in der Oblast Kursk, Fateschski rajon
 Dolgi (Rostow), in der Oblast Rostow
 Dolgi (Wolgograd, Leninski), in der Oblast Wolgograd, Leninski rajon
 Dolgi (Wolgograd, Urjupinski), in der Oblast Wolgograd, Urjupinski rajon
 Dolgi (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Außerdem in Weißrussland:
 Dolgi (Weißrussland)
Siehe auch:
 Dołgie